

Patronymes 

 
 Adin Hill (1996-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ahmed Hill (1995-), joueur américain de basket-ball ;
 Alfred Hill (1854-1932), chimiste et médecin britannique ;
 Alfred Hill (1869-1960), compositeur et chef d'orchestre néo-zélandais ;
 Ambrose Powell Hill (1825-1865), général confédéré durant la guerre civile américaine ;
 Amy Hill (née en 1953), actrice américaine ;
 
 Angela Hill (née en 1988), pratiquante de MMA américaine ;
 Anthony Hill (né en 1969), joueur de squash australien ;
 Archibald Vivian Hill (1886-1977), physiologiste britannique, lauréat du Prix Nobel ;
 Armond Hill (né en 1953), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Arthur William Hill (1875-1941), botaniste britannique dont l’abréviation botanique standard est A.W.Hill ;
 Ben Hill (né en 1990), coureur cycliste australien ;
  (1874-1920), général pendant la Révolution mexicaine ;
 Benny Hill (1924-1992), humoriste britannique ;
 Bernard Hill (né en 1944), acteur britannique ;
 Burton Maxwell Hill (1883-1948), homme politique canadien ;
 Carl Fredrik Hill (1849-1911), peintre et dessinateur suédois ;
 Catherine Hill (née en 1946), épidémiologiste française ;
 Charlie Hill (1951-2013), acteur et humoriste américain ;
 
 Clarence Hill (né en 1951), boxeur bermudien ;
 Damon Hill (né en 1960), pilote automobile britannique ;
  (né en 1954), chanteur et compositeur canadien ;
 Dana Hill (1964-1996), actrice et chanteuse américaine ;
 Daniel Harvey Hill (1821–1889), général américain ;
 Danny Hill (1974-), footballeur anglais ;
 Darryn Hill (1974-), coureur cycliste sur piste australien ;
 David Octavius Hill (1802-1870), photographe écossais ;
 Debra Hill (1950-2005), scénariste, actrice et productrice de film américaine ;
 Declan Hill (19?-), journaliste canadien ;
 Donald Hill (1922-1994), ingénieur et historien des sciences britannique ;
 Doris Hill (1905-1976), actrice américaine ;
 Dorothy Hill (1907-1997), géologue, zoologiste, paléontologue australienne ;
 Dulé Hill (né en 1975), acteur américain ;
 Dusty Hill (1949-2021), bassiste et chanteur du groupe ZZ Top ;
 Eustace St Clair Hill (1873-1953), aumônier militaire anglican devenu moine catholique.
 Faith Hill (1967-), chanteuse américaine ;
 Frank Hill (1866-1927), joueur de rugby à XV gallois ;
 Gary Hill (né en 1951), artiste américain ;
 
 Gilbert R. Hill (1931-2016), homme politique, policier et acteur américain ;
 Goldie Hill (1933-2005), chanteuse de musique country américaine ;
 Graham Hill (1929-1975), pilote automobile britannique ;
 
 Harry Hill (né en 1964), présentateur de télévision britannique ;
 Harry W. Hill (1890-1971), amiral américain de l'US Navy ;
 Hattie Hutchcraft Hill (1847-1921), peintre américaine ;
 Herbert Hill (né en 1984), basketteur américain ;
 Ian Hill (né en 1951), bassiste britannique ;
 Jacqueline Hill (1929-1993), actrice britannique ;
 
 Jahquil Hill (né en 1997), footballeur bermudien ;
 
 
 Jimmy Hill (1928-2015), footballeur anglais ;
 Jody Hill (1976-), réalisateur américain ;
 
 
 Johnny Hill (1905-1929), boxeur écossais ;
 
 
 Julia Butterfly Hill (née en 1974), militante écologiste américaine ;
 
 Keith Hill (né en 1970), joueur de basket-ball américain ;
 Ken Hill (né en 1965), joueur de baseball américain ;
 Kenneth D. Hill (1948-2010), botaniste australien ;
 Kent Hill (né en 1965), joueur de basket-ball américain ;
 Kyle Hill (1979-), joueur américain de basket-ball ;
 Lawrence Hill (né en 1957), écrivain canadien ;
 Laura Hill (née en 1976), joueuse de squash anglaise ;
 Lauryn Hill (née en 1975), chanteuse de hip hop américaine ;
 Lynn Hill (née en 1961), grimpeuse américaine ;
 Marianna Hill (née en 1941), actrice américaine ;
 Mary Elliott Hill (1907-1969), chimiste américaine ;
 Matt Hill (né en 1968), acteur canadien ;
 Matthew Davenport Hill (1792-1872), jurisconsulte anglais
 Melanie Hill (née en 1962), actrice britannique ;
 
 Michael Hill (né en 1974), joueur de tennis australien ;
 
 
 Mirrie Hill (1889-1986), compositrice australienne ;
 Murray Hill, comédien et drag king notoire de la ville de New York ;
 Napoleon Hill (1883-1970), auteur du livre Pensez et devenez riche (« Think and grow rich ») ;
 Nathan Hill (né en 1978), écrivain américain ;
 
 Octavia Hill (1838-1912), réformiste sociale britannique ;
 Pascoe Grenfell Hill (1804-1882), écrivain anglais
 Peter Hill-Wood (1936-2018), homme d'affaires anglais ;
 Phelan Hill (né en 1979), rameur britannique ;
 Phil Hill (1927-2008), pilote automobile américain ;
 Reginald Hill (1936-2012), auteur de romans policiers britannique ;
 Ricki Hill (né en 1960), joueur de squash australien ;
 Rina Hill (née en 1969), triathlète australienne ;
 
 Ron Hill (1938-2021), athlète britannique spécialiste du marathon ;
 Rosamond Davenport Hill (1825-1902), réformatrice sociale britannique ;
 
 Russell Hill (né en 1935), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Ryan Hill (né en 1990), athlète américain ;
 Sinclair Hill (1894-1945), réalisateur, scénariste, producteur et acteur britannique ;
 Solomon Hill (né en 1991), basketteur américain ;
  (né vers 1943), marin anglais surnommé "Captain Calamity" ;
 Susan Hill (née en 1942), romancière anglaise ;
 Tayler Hill (née en 1990), joueuse de basket-ball américaine ;
 
 Terence Hill (né en 1939), alias Mario Girotti, acteur italien ;
 Terrell Leslie Hill (1917-2014), biophysicien américain ;
 Thomas Hill (né en 1949), athlète américain ;
 Thomas George Hill (1876-1954), botaniste britannique ;
 Tyreek Hill (né en 1994), joueur de football américain ;
 Tyrone Hill (né en 1968), joueur de basket-ball américain ;
Walter Hill :
  (1820-1904), botaniste britannique dont l’abréviation botanique standard est W.Hill.
 Walter Hill (né en 1942), réalisateur et scénariste américain.
 Walter Hill (1863-1943), officier supérieur britannique ayant servi durant la Première Guerre mondiale.

Toponyme

Australie 
 Hill River (rivière)

États-Unis 
 
 Hill, municipalité du New Hampshire.

France 
 Ruisseau du Hill, un affluent de la Valière en Ille-et-Vilaine.

Royaume-Uni 
Hill signifie colline en anglais, et intègre beaucoup de toponymes et microtoponymes dans cette langue :
 Hill, village situé dans le Gloucestershire.

Pays-Bas 
 Hill, hameau de Babyloniënbroek, dans la commune d'Altena, Brabant-Septentrional.

Art et culture 

 Fanny Hill (Woman of Pleasure), un roman érotique anglais de 1749,
 , un film de Russ Meyer de 1964.
 , un film de Gerry O'Hara sorti en 1983.

Divers 
 Hecht-Hill-Lancaster, une société de production de cinéma américaine.
 Maria Hill est un personnage de fiction de Marvel Comics.
Patronyme anglais